Torquato Tasso  – poeta, scrittore e drammaturgo italiano

Cinema 
 Torquato Tasso  – cortometraggio del 1909 diretto da Luigi Maggi
 Torquato Tasso  – film del 1914 diretto da Roberto Danesi

Letteratura 
 Torquato Tasso  – poesia di Paul Verlaine

Teatro 
 Torquato Tasso  – opera lirica di Gaetano Donizetti
 Torquato Tasso  – opera teatrale di Johann Wolfgang von Goethe
 Torquato Tasso  – commedia teatrale di Carlo Goldoni